Села:
 Лазьки — Полтавська область, Зіньківський район
 Лазьки — Полтавська область, Хорольський район